Ureta ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Urea (1885–1966), peruanischer Dichter
 Luis Ureta Sáenz Peña (* 1944), chilenischer Geschäftsmann und Diplomat
 Mateo de Toro Zambrano y Ureta (1727–1811), Gouverneur von Chile und Präsident der Ersten Regierungsjunta
 Robinson Ureta (* 1963), chilenischer Tennisspieler